Филант может означать:

 Филант (царь Эфиры) — в древнегреческой мифологии царь Эфиры, отец Астиохи, матери Тлеполема.
 Филант (царь дриопов) — в древнегреческой мифологии царь дриопов.
  — в древнегреческой мифологии сын Антиоха, внук Геракла и правнук царя дриопов. Отец Гиппота.
 Филант — в древнегреческой мифологии отец Полимелы, дед Евдора. См. Мифы Фессалии.
 Пчелиные волки или филанты — род насекомых.
 Пчелиный волк или европейский филант — вид насекомого.